Giovanni de Gregorio – cardinale italiano
 Giovanni De Gregorio – pittore italiano